Jardim Presidente é um bairro localizado na zona oeste de Londrina.

Características
É um bairro essencialmente comercial e residencial, fica na Zona Oeste da cidade próximo da área central. No bairro está localizado o Colégio Marista e o SESI.

Principais Vias

 Av. Maringá
 Av. Presidente Castelo Branco
 Av. Tiradentes
 Av. Voluntários da Pátria
 R. Dom Pedro II
 R. Foz do Iguaçu
 R. Governador Valadares
 R. Kioto Okawati
 R. Prefeito Faria Lima
 R. Professor Samuel Moura

Subdivisões

 Jardim Andrade
 Jardim Araxá
 Jardim Bancários
 Jardim Coimbra
 Jardim Dom Ático
 Jardim Itamaraty
 Jardim Maringá
 Jardim Presidente
 Parque Residencial Araxá I
 Parque Residencial Araxá II
 Parque Residencial Jan Niedziejko
 Vale do Rubi
 Vila Judith

Presidente